La région de la baie Moreton est une nouvelle zone d'administration locale située dans l'est l'État du Queensland, en Australie.

Histoire 

Le , elle a été créée par la fusion de la ville de Redcliffe avec les comtés de Pine Rivers et de Caboolture.

Administration 
La région est partagée en 12 divisions qui élisent chacune un conseiller et l'ensemble de la région élit un maire.

Localités 
Les localités de la région sont:

 Albany Creek
 Arana Hills
 Armstrong Creek
 Banksia Beach
 Beachmere
 Bellara
 Bellmere
 Bellthorpe
 Bongaree
 Booroobin
 Bracalba
 Bray Park
 Brendale
 Bunya
 Burpengary
 Caboolture
 Caboolture South
 Campbells Pocket
 Camp Mountain
 Cashmere
 Cedar Creek
 Cedarton
 Clear Mountain
 Clontarf
 Closeburn
 Commissioners Flat
 D'Aguilar
 Dakabin
 Dayboro
 Deception Bay
 Delaneys Creek
 Donnybrook
 Draper
 Eatons Hill
 Elimbah
 Everton Hills
 Ferny Hills
 Godwin Beach
 Griffin
 Highvale
 Jollys Lookout
 Joyner
 Kallangur
 King Scrub
 Kippa-Ring
 Kobble Creek
 Kurwongbah
 Laceys Creek
 Lawnton
 Mango Hill
 Margate
 Meldale
 Moodlu
 Moorina
 Morayfield
 Mount Delaney
 Mount Glorious
 Mount Mee
 Mount Nebo
 Mount Samson
 Mount Pleasant
 Murrumba Downs
 Narangba
 Neurum
 Newport
 Ningi
 North Lakes
 Ocean View
 Petrie
 Redcliffe
 Rocksberg
 Rothwell
 Rush Creek
 Samford Valley
 Samford Village
 Samsonvale
 Sandstone Point
 Scarborough
 Stanmore
 Stony Creek
 Strathpine
 Toorbul
 Upper Caboolture
 Wamuran
 Wamuran Basin
 Warner
 Welsby
 White Patch
 Whiteside
 Wights Mountain
 Woodford
 Woody Point
 Woorim
 Yugar

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Zone d'administration locale en Australie
 Australie
 Queensland

Liens externes

Notes et références 

Moreton